Mecze grupy D pierwszej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2006 strefy CEV rozegrane zostały w dniach od 29 kwietnia do 1 maja 2005 roku w estońskim mieście - Tallinn.

W grupie D znalazły się cztery drużyny: Albania, Bośnia i Hercegowina, Estonia, Izrael oraz Rumunia.

Awans do drugiej rundy kwalifikacyjnej uzyskała Estonia, wygrywając wszystkie swoje mecze i nie tracąc żadnego seta.

Tabela 
Grupa D

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone

Mecze

Estonia – Albania 
Piątek, 29 kwietnia 2005
17:30 (UTC+2) - Audentes Sports Hall, Tallinn – Widzów: 600

 I sędzia: Meir Berenstein (Izrael)
 II sędzia: Valdis Jankovskis (Łotwa)
 Czas trwania meczu: 64 minuty

Izrael – Bośnia i Hercegowina 
Piątek, 29 kwietnia 2005
20:00 (UTC+2) - Audentes Sports Hall, Tallinn – Widzów: 300

 I sędzia: Dhimiter Sallata (Albania)
 II sędzia: W. Biber (Ukraina)
 Czas trwania meczu: 69 minut

Izrael – Estonia 
Sobota, 30 kwietnia 2005
15:00 (UTC+2) - Audentes Sports Hall, Tallinn – Widzów: 800

 I sędzia: W. Biber (Ukraina)
 II sędzia: Dhimiter Sallata (Albania)
 Czas trwania meczu: 62 minuty

Bośnia i Hercegowina – Albania 
Sobota, 30 kwietnia 2005
17:30 (UTC+2) - Audentes Sports Hall, Tallinn – Widzów: 200

 I sędzia: Margus Kupp (Estonia)
 II sędzia: Meir Berenstein (Izrael)
 Czas trwania meczu: 101 minut

Albania – Izrael 
Niedziela, 1 maja 2005
12:30 (UTC+2) - Audentes Sports Hall, Tallinn – Widzów: 200

 I sędzia: Valdis Jankovskis (Łotwa)
 II sędzia: Margus Kupp (Estonia)
 Czas trwania meczu: 103 minuty

Estonia – Bośnia i Hercegowina 
Niedziela, 1 maja 2005
15:00 (UTC+2) - Audentes Sports Hall, Tallinn – Widzów: 800

 I sędzia: Meir Berenstein (Izrael)
 II sędzia: W. Biber (Ukraina)
 Czas trwania meczu: 70 minut

Nagrody indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie D pierwszej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na koniec sezonu 2004-05.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Albania 
Trener: Ylli TomorriAsystent: Ilia Koja

Bośnia i Hercegowina 
Trener: Sabahudin PeljtoAsystent: Mirsad Imsirovic

Estonia 
Trener: Avo KeelAsystent: Andrei Ojamets

Izrael 
Trener: ?Asystent: ?

Linki zewnętrzne 
 

2005 w piłce siatkowej
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2006